Animal Crackers (film), een film uit 1930, gemaakt door The Marx Brothers
 Animal Crackers (animatieserie), een animatieserie uit 1997
 Animal Crackers (2017), een animatiefilm uit 2017, gemaakt door Tony Bancroft en Scott Christian Sava
 Animal Crackers (André van Duin), een televisieserie gemaakt door André van Duin
 Animal Crackers (muziekgroep), een Nederlandse jazzrevivalband (1971-1977)
 Animal crackers, in de Verenigde Staten gegeten kaakjes in de vorm van dieren, vooral gegeten door kinderen